Balloon (lettertype), een borstel-lettertype
Balloon (band), een Engelse band
Balloon (spel), een soortgelijk spel aan volleybal